Список синглов № 1 в США в 2001 году включает в себя список музыкальных синглов, возглавлявших чарт Billboard Hot 100 в 2001 году. Позиция сингла в чарте определяется на основе статистических данных о продажах сингла и его ротации в радиоэфире. В 2001 году, на вершине Hot 100 побывало 14 синглов («Independent Women Part I» Destiny’s Child возглавляла хит-парад с ноября 2000 года поэтому относится к 2000 году). В течение года 12 исполнителей выпустили свой первый сингл номер один в США, а именно: Шэгги, Ricardo «RikRok» Ducent, OutKast, Mystikal, Crazy Town, Рэйвон, Lil' Kim, Майя, Пинк, Алиша Киз, Джа Рул, Мэри Джей Блайдж и Nickelback. Три исполнителя (Destiny’s Child, Ашер и Шэгги) имели по два сингла номер один в 2001 году. Дольше всех на вершине хит-парада (7 недель) находилась песня «All for You» Джанет Джексон. «All for You» стал 10-м синглом Джексон, возглавившим Hot 100.

История 
 В августе первое место занял сингл «Fallin’» певицы Алиша Киз, первый в её карьере чарт-топпер. Он продержался на вершине 6 недель, также как и сингл Мэри Джей Блайдж «Family Affair».

Список синглов № 1

См. также 
 2001 год в музыке
 Лучшие синглы США 2001 года по версии Billboard
 Список рок-хитов №1 2001 года (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 2001 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 2001. YouTube
 

 
 Current Hot 100 Chart

Чарты Billboard 2001 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 2001 года